Bürglen, commune suisse du canton de Thurgovie
 Bürglen, commune suisse du canton d'Uri

Homonymie de toponyme